Владимир Прибылов:
 Прибылов, Владимир Васильевич (1934—2006) — советский и российский актёр.
 Прибылов, Владимир Николаевич (род. 1947) — советский футболист.